Футбольна ліга в сезоні 1977/78 — 79-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ноттінгем Форест», це 1-ий трофей ноттінгемців.

Перший дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія